L'USS Valiant peut faire référence à :

 , un patrouilleur américain en service de 1917 à 1919.
 , à l'origine USS PC-509, un patrouilleur américain en service de 1941 à 1944.
 , dans la série télévisée Star Trek: Deep Space Nine, vaisseau d'entrainement pour les cadets faisant partie de l'Escadron Rouge, groupe d'élite de cadets.

Valiant